La La pode se referir a:

 La La Anthony, é uma disc jockey e personalidade televisiva estadunidense
 LaLa (revista), uma revista de mangá japonês de preiodo mensal
 La La (canção), uma música de 2004 de Ashlee Simpson
 La la (website)
 La La (instrumental), canção instrumental de Led Zeppelin

Desambiguação